RL se poate referi la:

 România liberă, ziar din România, fondat în anul 1877
 Radio Liberty, nume alternativ al postului  Radio Europa Liberă